Il doppio del torneo di tennis AGT Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Travis Parrott e Filip Polášek che hanno battuto in finale Brendan Evans e Alex Kuznetsov 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (primo turno)
 Travis Parrott /  Filip Polášek (Campioni)

 Łukasz Kubot /  Horia Tecău (semifinali)
 Brendan Evans /  Alex Kuznetsov (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AGT Challenger 2008